Bru de Colònia (Colònia, c. 1030 - Serra San Bruno, Calàbria, 1101), monjo fundador de l'Orde de la Cartoixa
 Sant Bru de l'Oller, capella de la masia de l'Oller (Castellterçol, Moianès)
 Orde de Sant Bru, orde monàstic fundat el 1084 per Bru de Colònia i sis companys